William Archer:
 William Archer (kritiker)
 William S. Archer, politiker
 William Archer (naturforskare)
 William Andrew Archer, biolog